Ранчо ла Перла има више значења:

 Ранчо ла Перла (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Перла, Лос Десмонтес (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику